Die Nemzeti Bajnokság 1928/29 war die 26. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum 13. Mal Hungária FC Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte musste absteigen, der Vorletzte bestritt zwei Relegationsspiele gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}
Das Entscheidungsspiel gewann Miskolci Attila FC gegen Vasas Budapest mit 2:0 und stieg damit auf.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1929
Fußballsaison 1928/29